

Geografia
 Maneiro – comune del Venezuela situato nello Stato federato di Nueva Esparta

Persone
 David Maneiro (1989) – calciatore andorrano
 Ildo Maneiro (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Jéssica Bouzas Maneiro (2002) – tennista spagnola